

Francia
Chiesa di San Lazzaro – chiesa di Avallon

Italia
Chiesa di San Lazzaro – chiesa di Bergamo
Chiesa di San Lazzaro – chiesa di Forno, frazione di Moena
Chiesa di San Lazzaro – chiesa di Lecce
Chiesa di San Lazzaro – chiesa di Noli
Chiesa di San Lazzaro – chiesa di Pavia
Chiesa di San Lazzaro – chiesa di Roma
Chiesa di San Lazzaro - chiesa di San Lazzaro di Savena
Chiesa di San Lazzaro – chiesa di Sarzana
Chiesa di San Lazzaro – chiesa di Villa Lagarina

Palestina
Chiesa cattolica di San Lazzaro – chiesa cattolica di Betania
Chiesa greco-ortodossa di San Lazzaro – chiesa greco-ortodossa di Betania